Drozdówko ist der Name folgender Orte in Polen:

 Drozdówko (Kowale Oleckie), (deutsch Salzwedel, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen) Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Drozdówko (Karnice) (deutsch Krähenkrug, Kreis Greifenberg, Pommern), Wohnplatz im Powiat Gryficki in der Woiwodschaft Westpommern
 Drozdówko (Rymań) (deutsch Vorwerk Drosedow, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern), Wohnplatz im Powiat Kołobrzeski in der Woiwodschaft Westpommern